Stegelitz steht für:
 Stegelitz (Adelsgeschlecht), brandenburgisches Adelsgeschlecht, Schlossgesessene

Ortschaften:
 Stegelitz (Flieth-Stegelitz), Ortsteil der Gemeinde Flieth-Stegelitz im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Stegelitz (Möckern), Ortsteil der Stadt Möckern im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt
 Stegelitz (Tangerhütte), Ortsteil der Stadt Tangerhütte in der Ortschaft Lüderitz im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Stegelitz, bis zirka 1870 übliche Schreibweise für preußisches Dorf Steglitz, seit 1920 Ortsteil von Berlin

Siehe auch:
 Steglitz